Ишимбайский

 Ишимбайский (озеро) или просто карьер — озеро искусственного происхождения (карьер) в 3,5 км к северу от г. Ишимбая по левому берегу р. Белой
 «Ишимбайский» или Ишимбайский заказник — государственный природный зоологический заказник республиканского значения в Ишимбайском районе.